Brie est un nom propre qui peut désigner :

Géographie

Nom exact 
 Brie, région naturelle française ; gentilé : Briards ;
 Brie, commune française de l'Aisne ;
 Brie, commune française de l'Ariège ;
 Brie, commune française de la Charente ;
 Brie, commune française d'Ille-et-Vilaine ;
 Brie, commune française des Deux-Sèvres ;
 Brie, commune française de la Somme.

Nom composé 
 Brie-Comte-Robert, commune française de Seine-et-Marne ;
 Brie-sous-Archiac, commune française de la Charente-Maritime ;
 Brie-sous-Barbezieux, commune française de la Charente ;
 Brie-sous-Chalais, commune française de la Charente ;
 Brie-sous-Matha, commune française de la Charente-Maritime ;
 Brie-sous-Mortagne, commune française de la Charente-Maritime.

Autres 
 Bry-sur-Marne, commune en limite occidentale de la Brie ;
 Fontenelle-en-Brie, commune en limite orientale de la Brie pouilleuse ;
 Brie (ou Bree), une ville fictive de l'univers fictif du Seigneur des anneaux ;
 Germain de Brie (vers 1490-1538), humaniste français ;
 le brie, famille de fromages originaire de la région de Brie.

Patronyme 

 Albert Brie (1925-2015), sociologue canadien ;
 Alison Brie (1982-), actrice américaine.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France